Andraž Pograjc (ur. 26 września 1991 w Trbovlju) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SSK Ilirija Lublana.

W 2009 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie indywidualnie zajął 31., a drużynowo 5. miejsce. Dwa lata później również wystartował w zawodach tej rangi w Otepää, zajmując indywidualnie 39. oraz w drużynie 5. lokatę.

17 lutego 2013 w Brotterode zwyciężył w konkursie Pucharu Kontynentalnego. 10 marca tego samego roku w Lahti zadebiutował w konkursie Pucharu Świata. Zdobył w nim pierwszy punkt, zajmując 30. miejsce.

W czerwcu 2019 roku zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Pograjca na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Trbovljach